Luční potok ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien

 Luční potok (Bílina), rechter Zufluss zur Bílina (Fluss)
 Luční potok (Bobrůvka), rechter Zufluss zur Bobrůvka (Fluss)
 Luční potok (Čechtický potok), linker Zufluss zum Čechtický potok
 Luční potok (Černošínský potok), linker Zufluss zum Černošínský potok
 Luční potok (Čistá), linker Zufluss zur Čistá (Elbe)
 Luční potok/Heidgraben, rechter Zufluss zum Daníž
 Luční potok (Elbe), rechter Zufluss zur Elbe
 Luční potok (Haná), linker Zufluss zur Haná (Fluss)
 Luční potok (Jesenice), rechter Zufluss zur Jesenice (Podvinecký potok)
 Luční potok (Kamenice), rechter Zufluss zur Kamenice (Elbe)
 Luční potok (Lausitzer Neiße), linker Zufluss zur Lausitzer Neiße
 Luční potok (Ličná), linker Zufluss zur Ličná
 Luční potok (Manětínský potok) (auch Hrádecký potok), linker Zufluss zum Manětínský potok
 Luční potok (Moravská), linker Zufluss zur Moravská Dyje
 Luční potok (Mies), linker Zufluss zur Mies (Fluss)
 Luční potok (Otava), linker Zufluss zur Otava
 Luční potok (Radbuza), linker Zufluss zur Radbuza
 Luční potok (Sebnitz), rechter Zufluss zur Sebnitz (Fluss)
 Luční potok (Volarský), rechter Zufluss zum Volarský potok
 Luční potok (Vydra), rechter Zufluss zur Vydra (Fluss)
 Luční potok (Zelený potok), rechter Zufluss zum Zelený potok (Úpa)
 Luční potok (Zlatý potok), rechter Zufluss zum Zlatý potok (Blanice)